Штетен може бити:

 Штетен ам калтен Маркт, општина у округу Зигмаринген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Штетен (Швабија), општина у округу Унтералгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Штетен ам Ауерберг, општина у округу Осталгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Штетен (Палатинат), општина у округу Донерсберг, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Штетен (Бодензекрајс), општина у округу Бодензе, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.